Шпрі́нгер, Шпрингер, також Шпрінґер () — німецьке прізвище.

Відомі персоналії 

 Аксель Шпрінгер (1912—1985) — німецький журналіст, один із засновників Axel Springer AG.
 Алоїс Шпрінгер (нар. 1935) — німецький диригент і скрипаль.
 Антон Шпрінгер (1825—1891) — австрійський історик і мистецтвознавець, педагог.
 Бенедикт Шпрінгер (1897—1960) — нідерландський спортсмен (міжнародні шашки), гросмейстер.
 Гінріх Шпрінгер — німецький видавець, один із засновників Axel Springer AG.
 Генріх Шпрінгер — німецький офіцер.
 Германн Шпрінгер — швейцарський футболіст. 
 Шпрингер Меєр Пейсахович — український радянський діяч.
 Роберт Шпрінгер (1816—1885) — прусський письменник; писав під псевдонімом "А. Штейн "
 Юліус Шпрінгер (1817—1877) — німецький видавець, засновник наукової видавничої компанії.

Інше 
 Axel Springer AG — європейський видавничий і медіа-концерн.
 Springer Science + Business Media — міжнародна видавнича компанія, що спеціалізується на виданні академічних журналів та книг.

Німецькі прізвища